Zindel steht für:

 Sindel (auch: Zindel, 14./15. Jahrhundert), Anführer der Roma

Orte:
 Zindel im früheren Landkreis Breslau, heute zur Gemeinde Czernica, Polen, siehe Wojnowice (Czernica)
 Zindel im früheren Landkreis Brieg, heute zur Gemeinde Grodków, Polen, siehe Młodoszowice

Personen:
 Daniel Zindel (* 1958), Schweizer Theologe
 Ernst Zindel (1897–1978), deutscher Ingenieur und Flugzeugkonstrukteur
 Gustav Zindel (1883–1959), böhmischer Maler
 Karl Zindel (1894–1945), deutscher Jurist, Polizist und SS-Führer
 Manfred Zindel (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Mireille Zindel (* 1973), Schweizer Schriftstellerin
 Paul Zindel (1936–2003), US-amerikanischer Schriftsteller
 Peter Zindel (1841–1902), deutscher Architekt
 Thomas Zindel (* 1956), Schweizer Bildender Künstler
 Tonia Maria Zindel (* 1972), Schweizer Schauspielerin
 Udo Zindel (* 1956), deutscher Hörfunkjournalist

Siehe auch:
 Zindler